A calcita é um mineral de carbonato e polimorfo mais estável do carbonato de cálcio (Ca C O 3). Os outros polimorfos são os aragonita minerais e vaterita. A Aragonite mudará para calcita a 470 °C, e vaterita é ainda menos estáveis.

Cristais de calcita são trigonal-romboédrico, embora real romboedros calcita são raras como cristais naturais. No entanto, eles mostram uma notável variedade de hábitos, incluindo romboedros agudo a obtuso, formas tabulares, prismas, ou scalenohedra diferentes. Calcita apresenta vários tipos de geminação adicionando à variedade de formas observadas. Pode ocorrer como fibrosa, granular, lamelar, ou compacto. Clivagem é geralmente em três direções paralela à forma Romboedro. Sua fratura é concoidal, mas difícil de obter.

Tem uma dureza de 3, uma gravidade específica de 2,71, e seu brilho é vítreo em variedades cristalizado. A cor é branca ou nenhuma, embora tons de violeta, cinza vermelho, amarelo, verde, azul, marrom, ou até mesmo o preto pode ocorrer quando o mineral é acusado de impurezas.

Calcita pode variar do transparente até o opaco e podem ocasionalmente mostrar fosforescência ou fluorescência. Uma variedade transparente chamado espato da Islândia é usado para fins ópticos.

Minerais